Misteli ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Misteli (1841–1903), schweizerischer Klassischer Philologe und Sprachwissenschaftler 
 Marguerite Misteli (* 1945), Schweizer Politikerin (Grüne) und Architektin